

Geografia 
 Spagna
 Huétor Santillán – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Huétor-Tájar – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Huétor Vega – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Parque Natural Sierra de Huétor – area naturale dell'Andalusia